Tensta kan syfta på:

Uppsala kommun
Tensta socken – socken i Uppsala kommun
Tensta, Uppsala kommun – kyrkby i Uppsala kommun
Tensta landskommun – före detta kommun, ingår nu i Uppsala kommun
Tensta församling – en församling i Uppsala stift
 Tensta kyrka – en kyrkobyggnad i Tensta i Uppsala stift
 Tensta distrikt – ett distrikt i Uppsala kommun och Uppsala län

Stockholms kommun
 Tensta, Stockholm – en stadsdel i Stockholm
 Tensta (tunnelbanestation) – tunnelbanestation i Stockholm
 Tensta Konsthall – en konsthall i Tensta
 Tenstakyrkan – en frikyrka belägen i Tensta

Personer
 Adam Tensta (1983–), en hiphopartist som tagit sitt namn från stadsdelen med samma namn